
Termin -{GGC}- ima više značenja.

 Genetički kod za glicin
 Lumbala aerodrom, IATA kod aerodroma u Angoli